Calatrava, a Velha — antiga cidade islâmica e primeira sede da Ordem de Calatrava
Castelo de Calatrava, a Nova — fortaleza que sucedeu a anterior no 

Desambiguações de topônimos